El retablo de la Epifanía puede hacer alusión a los retablos homónimos de los siguientes autores:

 Jaume Huguet, también conocido como retablo del Condestable.
 Juan Rexach